Le mot court, au féminin courte, peut être :

 un adjectif qui peut vouloir dire :
 petit en longueur ou en hauteur ;
 bref ou concis, pour un discours ;
 un nom commun pour désigner un terrain de tennis ou de squash.

 la dernière syllabe de nombreux noms de localités de la partie nord de la France, dont l'étymologie est le gallo-roman *CŌRTE « cour » (voir «  »).
 exemples : , Abaucourt, etc.
 voir à ce propos : Toponymie française

Patronyme 

 Suzanne de Court (16e-17e siècle), émailleuse française des ateliers de Limoges
Antoine Court (1696-1760), ministre protestant et historien français ;
 Louis Court (1670-1733), peintre haut-alpin ;
 Antoine Court de Gébelin (1719-1784), son fils, écrivain et érudit français ;
 Joseph Court, administrateur colonial français ;
 Joseph-Désiré Court (1797-1865), peintre français ;
 Jean Court (1867-1933), écrivain français, cofondateur du Mercure de France ;
 Alfred Court (1883-1977), dompteur français ;
 Hazel Court (1926-2008), actrice britannique ;
 David Court (1944-), footballeur anglais ;
 Jean-François Court (1957-), lutteur français ;
 Alyson Court (1973-), actrice canadienne ;
 Sylvain Court (1983-), traileur français.

Toponyme 

 Court, commune du canton de Berne, en Suisse.

Cinéma 
 Court, un film indien réalisé par Chaitanya Tamhane en 2014

Autres 
 Courte est le nom de l'épée du chevalier légendaire Ogier le Danois.

Références